Карансе́бешская епа́рхия () — епархия Румынской православной церкви с центром в городе Карансебеш, в историческом регионе Банат, в жудеце Караш-Северин в Румынии. Входит в состав Банатской митрополии.

История 
Первые сведения о православных епископах в Карансебеше относятся к концу XVII века. В 1775 году кафедра была переведена из Карансебеша в Выршец (Вршац). Согласно имперскому диплому от 8 июля 1865 года была образована Карансебешская епархия как православная епархия, которая охватывает «все румынские приходы, как уже существующие, так и те, что могут быть образованы в будущем на территории благочиний: Карансебеш, , Лугож, Фэджет, Оравица, Жебел, Выршец, Паланка, Панчево и Чакова». Кафедральным собором стал старейший карансебешский храм XVIII века во имя великомученика Георгия Победоносца. Епархия вошла в состав автокефальной Германштадской митрополии, 23 апреля 1919 года Германштадтский синод принял решение о вхождении митрополии в Румынскую православную церковь в качестве её составной части.

5 февраля 1949 года в связи с изменившейся политической обстановкой в Румынии Карансебешская епархия была упразднена, её территория вошла в состав Тимишоарской архиепископии.

В 1994 году епархия возобновила свою деятельность.

В 1998 году Карансебешская духовная семинария получила статус высшего учебного заведения.

Статус кафедрального собора, который исторически имел Георгиевский собор в Карансебеше, с постройкой в 2010 году нового Воскресенско-Ильинского собора, был присвоен последнему.

Епископы 
 В Германштадтской митрополии
  (15 августа 1865 — 5 февраля 1889)
 Николай (Попя) (27 марта 1889 — 26 июля 1908)
 Мирон (Кристя) (3 мая 1910 — 18 декабря 1919)
 В Румынской православной церкви
 Иосиф (Бэдеску) (27 сентября 1920 — 11 июля 1933)
 Василий (Лэзэреску) (31 декабря 1933 — 12 июня 1940)
 Вениамин (Нистор) (8 июня 1941 — 5 февраля 1949)
 Емилиан (Бирдаш) (12 июля 1994 — 5 апреля 1996)
 Лаврентий (Стреза) (11 августа 1996 — 3 ноября 2005)
 Лукиан (Мик) (с 26 февраля 2006)

Монастыри 
 Mănăstirea Călugăra (мужской; Ciclova Montană, jud. Caraș-Severin)
 Mănăstirea Vasiova (женский; comuna Bocșa, județ Caraș-Severin)
 Mănăstirea Slatina — Nera (женский; Com. Sasca Montană, jud. Caraş-Severin)
 Mănăstirea Almăj — Putna (мужской; Com. Prigor, sat Putna, jud. Caraş-Severin)
 Mănăstirea Brebu (женский; Com. Brebu, jud.Caraş-Severin)
 Mănăstirea Teiuș (мужской; prin parcul Teiuş, jud. Caraş-Severin)
 Mănăstirea Piatra Scrisă (мужской; Com. Armeniş, jud.Caraş-Severin)
 Schitul de pe Muntele Mic (мужской; Sat Borlova, com. Turnu Ruieni, jud. Caraş-Severin)
 Schitul Semenic (мужской; Com. Văliug, Staţiunea Semenic, jud. Caraş-Severin)
 Schitul Bogâltin (женский; Sat Bogâltin, Com. Cornereva, jud. Caraş-Severin)
 Schitul Poiana Mărului (женский; Com. Măru, Staţiunea Poiana Mărului, jud. Caraş-Severin)
 Mănăstirea Gornea — Sichevița (женский; Com. Sicheviţa, sat Gornea, jud. Caraş-Severin)
 Mănăstirea Băile Herculane (мужской; Nicolae Stoica de Haţeg (Vila Doboşanu), jud.Caraş-Severin)
 Schitul Feneş (мужской; Com. Armeneiş, sat Feneş, jud. Caraş-Severin)
 Schitul Nicolinţ (мужской; com. Nicolinţ, jud. Caraş-Severin)
 Schitul Vărădia (мужской; Vărădia, comună Vărădia, judeţ: Caraş-Severin)
 Schitul Reşiţa (мужской; Mun. Reşiţa, Dealul Mănăstirii, județ Caraş-Severin)
 Schitul Petroşniţa (женский; sat Petroşniţa, comuna Bucoşniţa, județ Caraş-Severin)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Карансебешской епархии 

 
Карансебеш
Караш-Северин (жудец)
Епархии Румынской православной церкви